Leola kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Leola (Arkansas)
Leola (South Dakota)